En la mitología griega, el nombre de Leonteo se refiere a los siguientes personajes:
 Leonteo, hijo de Corono (el hijo de Céneo), príncipe de los lápitas, fue uno de los comandantes durante la guerra de Troya. Junto con su asociado, Polipetes (hijo de Pirítoo), Leonteo ("émulo de Ares, estrago de mortales") condujo a los soldados de las ciudades de Tesalia de Argisa, Girtona, Orta, Elone y Oloosón en cuarenta barcos. También participó en los juegos de los funerales de Patroclo. Se le atribuyen la muerte de cinco personas durante la guerra.

 Leonteo fue defensor de Tebas en contra de los Siete. Fue asesinado por Hipomedón.

 Una de las fuentes señala a Leonteo como padre de Ixión.

Referencias

Enlaces externos 
 Myth Index - Leonteus (en inglés).